Sulpice est un nom propre qui se réfère à :

Patronymie 

 Paulette Sulpice, une curleuse française.
 Olivier Sulpice, un scénariste français qui a créé les éditions Bamboo et qui y travaille.
 Édouard Sulpice,  un acteur français.

Prénom 
 Sulpice est un prénom masculin peu usité aujourd'hui, fêté le 29 janvier.

Voir aussi 
 , page d'homonyme pour les saints chrétiens.
 , page d'homonymie pour les noms de lieux et édifices, inspirés d'un des saints chrétiens nommés Sulpice.